

Astronomia 
1668 Hanna – asteroide della fascia principale

Cinema 
Hanna – film del 2011 diretto da Joe Wright
Hanna – colonna sonora del film

Geografia 
 Canada
Hanna – città dell'Alberta
 Polonia
Hanna – comune del Distretto di Włodawa
 Stati Uniti
Hanna – CDP della Contea di LaPorte, Indiana
Hanna – città della Contea di McIntosh, Oklahoma
Hanna – città della Contea di Carbon, Wyoming

Onomastica 

 Hanna – nome proprio femminile inglese corrispondente all'italiano Anna

Persone 
William Hanna – regista e produttore di cartone animati, uno dei fondatori della Hanna-Barbera

Televisione
 Hanna – serie televisiva statunitense del 2019

Pagine correlate 
Hannah